Road to the Octagon — одиннадцатый студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 20 ноября 2010 года на лейбле .

Отзывы критиков 
Эккарт Маронде из metal.de пишет, что в альбоме группа «не представила ничего нового», но с другой стороны, Road to the Octagon стал «невероятно компактным, самодостаточным и буйным альбомом, который не позволяет себе никаких серьёзных послаблений».

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Tomi Ullgren — соло- и ритм-гитара
 Mikael Arnkil — бас-гитара
 Reima Kellokoski — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions